Кожабаев — казахская фамилия.

 Известные носители
 Кожабаев, Алаш (1927—1973) — Герой Социалистического Труда.
 Кожабаев, Бакдаулет Багланович (род. 1992) — казахстанский футболист, защитник клуба «Ордабасы».
 Кожабаев, Бирали (1890 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кожабаев, Болман (1880—1972) — казахский российско-советский поэт, акын.
 Кожабаев, Садырбай Токпанович — педагог, учёный, общественный деятель.